Островец:
 Острове́ц — город, центр Островецкого района Гродненской области Белоруссии
 Островец — село в Кырджалийской области, входит в общину Кирково (Болгария)
 Островец — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины
 Островец — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины
 «Островец» — белорусский футбольный клуб из города Островец
 Островец — археологический памятник на территории современной Западной Украины

См. также 
 Островец-Свентокшиский